

Patronyme 

 Philippe Viannay (1917 - 1986), résistant et journaliste français ;
 Hélène Viannay (1917 - 2006), épouse du précédent, résistante française ; elle cofonda avec son mari Philippe Viannay, le mouvement de résistance Défense de la France, mais également le Centre de formation des journalistes et l'école de voile Les Glénans ;
 Mathieu Viannay (1967 - ), chef cuisinier français, installé à Lyon.